Wieża 10 m mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych w ramach skoków do wody, podczas mistrzostw świata w pływaniu w 2017. Eliminacje oraz półfinał odbyły się 21 lipca, a finał został rozegrany 22 lipca.

Do eliminacji zgłoszonych zostało 42 zawodników z 26 państw. Osiemnastu najlepszych zawodników z fazy eliminacyjnej przeszło do półfinału, natomiast dwunastu najlepszych półfinalistów awansowało do finałowej rywalizacji.

Zwycięzcą konkurencji został reprezentant Wielkiej Brytanii Tom Daley. Drugą i trzecią pozycję zajęli kolejno Chińczycy Chen Aisen i Yang Jian.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 

Skoki do wody na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2017